Bapu – tytuł hinduistyczny
 Bapu – język z grupy Geelvink 
 Bapu – przydomek Mahatmy Gandhiego